Le tournoi de tennis de Manchester est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1965 se dispute du  au .

Margaret Smith remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith et Lesley Turner.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Manchester

Navigation 

dames 1965
Manchester
Tennis en Angleterre en 1965
Tennis en mai 1965
Tennis en juin 1965